

Localidades

Lindale (Geórgia)
Lindale (Texas)

 Lindale (Cúmbria)

Desambiguações de topônimos